Uriz puede hacer referencia a:
 Uriz (Begonte), parroquia del municipio de Begonte, provincia de Lugo, Galicia, España.
 Santo Estevo de Uriz, lugar de dicha parroquia.
 Uriz (Castroverde), parroquia del municipio de Castroverde, provincia de Lugo, Galicia, España
 Uriz (lugar), lugar de dicha parroquia;
 Uriz (Muradelle), lugar de la parroquia de Muradelle, municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia, España
 Úriz, localidad del municipio de Arce, comunidad foral de Navarra, España.